41-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 1 мая 1955 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1955.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт